Энйотт Шнайдер (при рождении Норберт Юрген Шнайдер, ); 25 мая 1950 года, Вайль-на-Рейне — немецкий композитор, музыковед, профессор Мюнхенской высшей школы музыки и театра (), председатель Германского авторского общества .

Достижения 
Энжотт Шнайдер известен прежде всего как автор музыки для кино и телевидения.

Шнайдер является лауреатом нескольких престижных кинопремий:

 Bavarian Film Awards (Best Film Score, Bayerischer Filmpreis) — 1990;
 Filmband in Gold (Deutscher Filmpreis, German Film Awards) — 1991;
 Golden Score — 1996;
 Biarritz den «Fipa d’or» (Beste Europäische Filmmusik «Series Et Feuilletons») — 2001;
 Deutscher Fernsehpreis (German Television Award) — 2007.

Кроме того, Энжотт Шнайдер — один из немногих современных композиторов, которые плодотворно работают в области органной музыки и пишут органные симфонии.

Музыка для кино и телевидения 
1978
 Wir sind Utopia (TV)
1984
 Verbotene Hilfe
 Lettow-Vorbeck: Der deutsch-ostafrikanische Imperativ
1985
 Weißblaue Geschichten (série TV)
1987
 Kinder aus Stein (TV)
1989
 Herbstmilch
1991
 Leporella (TV)
 Rama Dama
 Wildfeuer
1992
 Leise Schatten
1993
 Stalingrad
1994
 Verliebt, verlobt, verheiratet (série TV)
 Gefangene Liebe (TV)
 Charlie & Louise — Das doppelte Lottchen
 Le Pandore (Wachtmeister Zumbühl)
 Himmel und Hölle (TV)
1995
 Die Sängerknaben (feuilleton TV)
 Anna — Im Banne des Bösen (TV)
 Jede Menge Leben (série TV)
 Schlafes Bruder
 Les Roses du mal (Mit verbundenen Augen) (TV)
 Vater wider Willen (série TV)
1996
 Zerrissene Herzen (TV)
 Maja (série télévisée)|Maja (TV)
 Fähre in den Tod (TV)
 Polizeiruf 110 — Kleine Dealer, große Träume (TV)
 Adieu, mon ami (TV)
 Das Mädchen Rosemarie (TV)
1997
 Wenn der Präsident 2x klingelt (TV)
 Ein Vater sieht rot (TV)
 Ein Unvergeßliches Wochenende… am Tegernsee (TV)
 Der Doppelgänger (TV)
 Die Drei Mädels von der Tankstelle
 Tatort — Bienzle und der tiefe Sturz (TV)
 Winterkind (TV)
 Sardsch (feuilleton TV)
1998
 Tatort — Ein Hauch von Hollywood (TV)
 Im Atem der Berge (TV)
 23
 Ärzte: Hoffnung für Julia (TV)
1999
 Wer liebt, dem wachsen Flügel…
 Das Tal der Schatten
 Wilder Kaiser (TV)
 Weißblaue Geschichten (TV)
2000
 Die Blauen und die grauen Tage (TV)
 La Joyeuse entreprise (Scheidung auf Rädern) (TV)
 Der Schnapper: Ein Toter kehrt zurück (TV)
 Jahrestage (Jahrestage) (feuilleton TV)
2001
 Perjury. From ZDF-series 'Wilder Kaiser'
 Heart fever, from the ZDF-series 'Wilder Kaiser'
 A dog for every case. Crime comedy by Hans Werner
 The wolf. from the ZDF-series 'Wilder Kaiser'
 Nathalie IV — Life after child prostitution, film by Dagmar Damek
 Snow flurry. Film by Erwin Keusch
2002
 Our Mother is different…TV-Movie by Franziska Buch
 Tauerngold. Film by Rüdiger Nüchtern
 Hearts in danger. From the ZDF-series 'Wilder Kaiser'
 I give you the gift on infidelity. ARD TV comedy
 Payment Day. Crime scene
2003
 After so many years. Film by Marek Gierzcal
 Swabian children. Film by Jo Baier
2004
 Glashimmel TV-Movie
 Stauffenberg — Revolt of conscience
2005
 Five-Star-Guys Inclusive
 The other woman (Margarethe von Trotta)
 Judas of Tirol
2006
 Secret Love. The scholar and the post lady
 Happiness on four wheels
 Waidmanns Heil (Tatort)
 Heaven so close
 Last meal- The State Attorney
 Not all were murderers
2007
 Armageddon — The Impact
 Moppel-I
 The Olympia Murder. Munich 72 — The true story
 Lucky Fellow, from the series 'State Attorney'
 The Expulsion
 Hunters of the Baltic Sea treasure, The TV movie
2008
 Layalty points
 King Drosselbart — The Fairytale Film
 The Frog King — The Fairytale Film
2009
 The Miracle of Leipzig: We are the People (Documentary film)
 The Goosemaid Fairytale Film
2010
 Laconia TV-Event movie
 Blue Light — Fairytale film

Органные симфонии 
 Orgelsinfonie Nr.1 PATER NOSTER (2006)
 Orgelsinfonie Nr.2 DIE MARIANISCHE (2006)
 Orgelsinfonie Nr.3 TOTENTANZ (2007)
 Orgelsinfonie Nr.4 SINFONIA COLONIENSIS (2008)
 Orgelsinfonie Nr.5 ANGELUS (Engelsinfonie) (2008)
 Orgelsinfonie Nr.6 TE DEUM (2008)
 Orgelsinfonie Nr.7 Von Ewigkeit zu Ewigkeit (2008)
 Orgelsinfonie Nr.8 IN MEMORIAM Variationen zu Anton Bruckners 8. Sinfonie (2009)
 Orgelsinfonie Nr.9 PATHÈTIQUE (2009)
 Orgelsinfonie Nr.10 B-A-C-H (2010)
 Orgelsinfonie Nr.11 Advent (2011)
 Orgelsinfonie Nr.12 VENI CREATOR (2011)

Примечания

Литература 
 Kirchenmusik — Eine Kunstform stirbt aus?, in: GEMA-Nachrichten, November 2005 (Ausgabe 172), S. 16-21, wiederveröffentlicht in: Forum Kirchenmusik, Mai-Juni 2006
 Komponieren für Film und Fernsehen, Schott-Verlag 1997, 3. Aufl. 2005 ISBN 3-7957-8708-4
 Die Kunst des Teilens. Zeit — Rhythmus — Zahl, 1991
 Handbuch Filmmusik II Musik im dokumentarischen Film, München (Ölschläger-Verlag, später Universitätsverlag Konstanz) 1989.

См. также 
 Органная симфония

Ссылки 
 Enjott Schneider offizielle Homepage
 Сайт GEMA на немецком языке

Композиторы по алфавиту
Композиторы Германии
Кинокомпозиторы Германии
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Персоналии по алфавиту